Камениды (Camaenidae) — семейство лёгочных улиток из надсемейства Helicoidea подотряда стебельчатоглазых (Stylommatophora).

Распространение 
Встречаются в разнообразных условиях в тропиках Восточной Азии и Австралазии. Также представлены крупной американской группой видов в Центральной Америке на Карибских островах.

Описание 
Наземные лёгочные улитки со среднего и крупного размера раковинами (25—50 мм, реже мельче).

Генетика 
В этом семействе гаплоидное число хромосом (n) варьирует от 26 до 30.

Систематика 
Около 90 родов в 3 подсемействах: ,  и . Семейство Camaenidae — полифилетический таксон, лишённый синапоморфий. Американские виды стоят ближе к семействам Helicidae и Helminthoglyptidae, в то время как виды из Австралазии формируют группу, сестринскую к семейству Bradybaenidae.

Примечания

Ссылки 
 Изображение раковины моллюска Crikey steveirwini